Le psaume 50 peut désigner :
 le psaume 50 (49) : psaume 50 selon la numérotation hébraïque, psaume 49 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 51 (50) : psaume 51 selon la numérotation hébraïque, psaume 50 selon la numérotation grecque.